Еммануель Аке — кенійський футболіст
 Жільбер Аке — прем'єр-міністр Кот-д'Івуару
 Натан Аке — нідерландський футболіст

Див. також 
 Принцеса Аке